LDV – chiński producent samochodów dostawczych, pickupów i SUV-ów z siedzibą w Szanghaju działający od 2016 roku. Należy do chińskiego koncernu SAIC Motor.

Historia 

Po tym, jak brytyjskie przedsiębiorstwo LDV Group specjalizujące się w produkcji samochodów dostawczych ogłosiło bankructwo w 2009 roku, chiński koncern SAIC Motor kupił pozostałą po nim masę upadłościową. Niespełna dwa lata później, w 2011 roku ostatni model zlikwidowanego producenta, LDV Maxus, powrócił do sprzedaży jako produkowany w Chinach Maxus V80. W kolejnych latach działalności marki Maxus stopniowo zwiększano jej zasięg rynkowy w krajach globalnych, w 2016 roku podejmując decyzję o wkroczeniu także na rynki anglosaskie.

Rozpoczynając działalność w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także w Australii i Nowej Zelandii zdecydowano się nadać produktom Maxusa znaną już w przeszłości markę LDV, zachowując jednocześnie charakterystyczne logotypy macierzystego chińskiego producenta.

Gama modelowa 
Na Wyspach Brytyjskich ofertę LDV utworzył model V80 w różnych wariantach nadwoziowych wraz z elektrycznym EV80, z czasem poszerzając ją o mniejsze e Deliver 3 i większe Deliver 9.

W Australii i Nowej Zelandii gama nadwoziowa LDV została wzbogacona także o nieznane wcześniej samochody z nadwoziem pickup i SUV - kolejno o model T60 i G90. Ponadto, wyłącznie w tych krajach oferowany jest duży minivan G10 razem z dostawczą odmianą G10 Van.

Modele samochodów

Obecnie produkowane

SUV-y
 D90

Samochody elektryczne
 Mifa 9
 eT60
 EV30
 EV80
 e Deliver 9

Minivany 
 Mifa

Pickupy 
 T60

Samochody dostawcze 
 G10 Van
 V80
 Deliver 9

Historyczne 
 G10 (2016–2022)

Przypisy 

L
Chińscy producenci samochodów
Marki samochodów
Chińscy producenci samochodów elektrycznych